Charles Darrow (1889-1967), créateur du Monopoly ;
 Clarence Darrow (1857-1938), avocat américain ;
 Geof Darrow (1955-), dessinateur de comic et de story board américain ;
 Henry Darrow (1933-2021), acteur américain ;
 Paul Darrow (1941-2019), acteur britannique ;
 Tony Darrow (1938-), acteur, scénariste et producteur américain ;

Homonymie de patronyme